Анна Кирилловна Васильчикова, урождённая графиня Разумовская (1 декабря 1754 — 20 июня 1826) — фрейлина Екатерины II; дочь генерал-фельдмаршала К. Г. Разумовского и младшая сестра Н. К. Загряжской.

Биография 
Четвёртая дочь графа Кирилла Григорьевича Разумовского от брака с фрейлиной Екатериной Ивановной Нарышкиной. Имя своё получила в честь любимой сестры отца, Анны Григорьевны Закревской.

Разумовский весьма серьезно подходил к вопросу воспитания своих 10 детей. При молодых графинях состояли «мадамы» и приходили к ним учителя, выбранные отцом после строгого отбора. Одарённые от природы две старшие дочери Разумовского, Наталья и Елизавета, стали писать и думать по-французски, с трудом говоря на родном языке.

В противоположность им, красавица Анна, хотя и получила одинаковое с сестрами образование, плохо усвоила себе воспитание на французский лад. Она до конца жизни осталась простой русской женщиной и с детства уже была богомольна.

Все дочери графа Разумовского состояли фрейлинами при императрице Екатерине II. В те времена штат фрейлин был крайне ограничен, их было всего двенадцать. Анна Кирилловна была пожалована во фрейлины осенью 1772 году на место своей сестры Натальи, после её замужества, но пробыла в это должности недолго.

26 апреля 1773 года она вступила в брак с действительным камергером Василием Семёновичем Васильчиковым, братом екатерининского фаворита. Их свадьба состоялась в Царском Селе и, как говорили, против воли невесты. Молодые поселились в собственном доме в Петербурге на Миллионной д. 22, который муж Анны Кирилловны купил в 1773 году у отставного капитана А. Ф. Апраксина.

После отставки фаворита А. С. Васильчикова, не только он, но и его родственники предпочли удалиться от двора. В 1778 году Васильчиковы продали свой дом герцогине Е. Б. Бирон и переехали в Москву, которую Анна Кирилловна очень любила. В 1779 году в Москве Анна Кирилловна родила свою младшую дочь Марию.

Гостившая у неё в то время сестра Н. Загряжская, имевшая большое влияние на Васильчиковых, бездетная и желавшая найти приёмыша, почти похитила у сестры родившуюся при ней племянницу, и увезла её с собой в Петербург. Васильчиковы стали добиваться возвращения дочери, но Загряжская объявила, что в случае, если ей оставят Марию, она сделает её единственной наследницей своего громадного состояния. Васильчиковы решили не препятствовать счастью дочери, а графу К. Г. Разумовскому позже удалось примирить дочерей.

В Москве Анна Кирилловна имела полную возможность предаваться своему влечению к церковным службам и набожной жизни. В 1789 году её отец писал сыну: «Васильчикова сегодня потащилась в Ростов, на богомолье, что весьма странно, ибо в Москве церкви, как рощи, стоят, и любую избирать можно на моление». В 1797 году Анна Кирилловна, передав всё своё состояние мужу, решила принять постриг, но муж ей не позволил и настоял, чтобы она продолжила светскую жизнь.

С этого времени она стала странствующей «монахиней» и часто отправлялась на богомолье к разным русским святыням. Нежно любя отца, она часто навещала его в Батурине, останавливаясь при этом в Киеве, в Флоровском монастыре. Видевшая Васильчикову в 1806 году англичанка Марта Вильмот, описывала её, как высокую и величественную даму, одетую в мрачное чёрное платье, с коралловыми чётками в руках, которая «негодует и кается, заявляя о своём намерении предложить богу то, что осталось от дьявола».

Овдовев 1808 году, Васильчикова постриглась в монахини под именем Агния. Скончалась в калужском монастыре 20 июня 1826 года и была похоронена рядом с мужем в Ильинской церкви села Скурыгино Подольского уезда, построенной на средства Васильчиковых в 1781 году.

Семья 
В браке имела 3 сыновей и 2 дочерей:
 Екатерина Васильевна (1773/1774—16.10.1816), была первой женой камергера, позднее сенатора, князя Николая Григорьевича Вяземского (1769—1846), родная сестра которого, княгиня Мария Григорьевна Голицына, в 1802 году вышла замуж за дядю Васильчиковой, графа Л. К. Разумовского.
 Алексей Васильевич (09.09.1776—18.04.1854), сенатор, был женат на Александре Ивановне Архаровой (1795—1855), дочери генерала И. П. Архарова.
 Александр Васильевич (04.05.1777—31.05.1842), был женат на Глафире Петровне Зубовой (1776—1838).
 Мария Васильевна (10.09.1779—12.01.1844), фрейлина и статс-дама, с 1799 года замужем за князем В. П. Кочубеем.
 Кирилл Васильевич (178. —01.08.1827), полковник.

Примечания

Источник текста 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. СПб. 1906. Т. V вып II. № 124

А
А
В
В